Гран-при Испании 1990 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1990 года. Прошёл на трассе Херес де ля Фронтера в Испании. Соревнования состоялись 30 сентября 1990 года.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Айртон Сенна — 1:18,387
 Лучший круг: Риккардо Патрезе — 1:24,513
 Круги лидирования: Айртон Сенна 26 кругов (1-26); Нельсон Пике 2 круга (27-28); Ален Прост 45 кругов (29-73)
 Мартин Доннелли попал в серьёзную аварию во время пятничной практики. Его автомобиль практически полностью разрушился, а сам он оказался отброшен на середину трассы вместе с частью кокпита. Несмотря на многочисленные травмы, Доннелли смог выжить, хотя и закончил гоночную карьеру.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании